Сумска́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Сумская улица (Астрахань) 
 Сумская улица (Белгород) (до 2004 года ул. Фрунзе) 
 Сумская улица (Волгоград) 
 Сумская улица (Казань)
 Сумская улица (Курск)
 Сумская улица (Москва)
 Сумская улица (Нижний Новгород) 
 Сумская улица (Оренбург)
 Сумская улица (Пенза)
 Сумская улица (Пермь) 
 Сумская улица (Самара) 
 Сумская улица (Уфа) 
 Сумская улица — прежнее (до 2004 года) название Супруновской улицы в Белгороде.
 Сумская улица — прежнее (с декабря 1952 года по январь 1954 года) название Бармалеевой улицы в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Сумская улица (Днепр)
 Сумская улица (Донецк)
 Сумская улица (Запорожье) 
 Сумская улица (Каменское)
 Сумская улица (Киев)
 Сумская улица (Кропивницкий)
 Сумская улица (Луганск) 
 Сумская улица (Львов)
 Сумская улица (Мариуполь) 
 Сумская улица (Одесса)
 Сумская улица (Ровно)
 Сумская улица (Харьков) — главная улица Харькова.
 Сумская улица (Херсон)
 Сумская улица (Чернигов)
 Сумская улица (Черновцы)

См. также 
 Сумская